Свайка:

 Свайка — такелажный инструмент.
 Свайка — русская народная игра.
 Свайка — одно из названий кочедыка (шила).